Килелер — греческий топоним. Может означать:

 Килелер — деревня.
 Килелер (дим) — община.